

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 6 podstawowych
 Wacławów – część wsi Stara Żelazna w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Wacławów – kolonia wsi Górki Duże w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Wacławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów 
 Wacławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Wacławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów 
 Wacławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Wacławów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Wacławów – część wsi Młynik w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Wacławów – część wsi Wysokie w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Wacławów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek

Zobacz też 
 Wacławowo